Ангела Шанелек (; род. 14 февраля 1962 года, Ален, Баден-Вюртемберг, Западная Германия) — немецкий кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и актриса.

Биография 
В 1982—1984 Ангела Шанелек изучала актёрское мастерство в Академии музыки и исполнительских искусств во Франкфурте-на-Майне. После окончания учёбы дебютировала в качестве киноактрисы, исполнив одну из главных ролей в исторической драме Кристиана Циверса  (1985). В последующие годы А. Шанелек сосредоточилась на театральной деятельности: вплоть до 1991 актриса выступала в театрах нескольких немецких городов — Гамбурга, Кёльна, Берлина и Бохума.

В 1990—1995 А. Шанелек обучалась в . В 1995 закончила свой полнометражный режиссёрский дебют «Счастье моей сестры» (), в котором также исполнила одну из главных ролей. Картина была отмечена наградой Немецкой ассоциации кинокритиков в категории «Лучший фильм».

Следующий фильм А. Шанелек «Остановки в городах» (, 1998) демонстрировался в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 1998. Картина «Марсель» (, 2004) также была отобрана для показа в той же программе Каннского кинофестиваля 2004. За этот фильм режиссёр была удостоена награды Немецкой ассоциации кинокритиков в категории «Лучший сценарий». 

В 2007 в рамках программы «Форум» 57-го Берлинского кинофестиваля состоялась премьера картины А. Шанелек «После полудня» (), снятой по мотивам пьесы Антона Чехова «Чайка».

В 2019 году фильм Ангелы Шанелек «Я была дома, но…» стал лауреатом 69-го Берлинского кинофестиваля, получив «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру.

А. Шанелек является представителем так называемой «Берлинской школы» немецкого кинематографа (наряду с Томасом Арсланом, Кристофом Хоххойслером, Беньямином Хайзенбергом и Марен Аде).

Избранная фильмография

Награды и номинации

Комментарии

Примечания

Ссылки 

Режиссёры Берлинской школы